Preluci se poate referi la:
Preluci, Bacău
Preluci, Sălaj